Vesztfália (Westfalia, Westphalia, Westphalen, Westfalen) lehetséges jelentései
 Vesztfália (terület): földrajzi és történelmi régió Északnyugat-Németországban,
 a mai Észak-Rajna-Vesztfália német szövetségi tartomány északkeleti része

 Vesztfália (Szász Hercegség): a kora középkori Szász Hercegség (Altsachsen) nyugati fele,
 Vesztfáliai Hercegség (Herzogtum Westfalen): 1180–1803 között fennállt történelmi fejedelemség, Német-római Birodalom tagállama,
 Vesztfáliai Királyság (Königreich Westphalen): 1806–1815 között fennállt történelmi állam, a Rajnai Szövetség tagja,
 Vesztfália Tartomány (Provinz Westfalen): 1815–1918 között a Porosz Királyság tartománya.
Megjegyzés: A német nyelvben az entitások nevét alapvetően f-fel írják (Westfalen), kivéve a napóleoni francia csatlós királyság nevét, mely ph-val írandó (Westphalen), hangsúlyos elhatárolódás jelzésére. Francia nyelvben nincs ilyen különbségtétel (egységesen Westphalie).
 Westfália, község Brazíliában  

Kapcsolódó kifejezések
 Vesztfáliai béke: a harmincéves háborút lezáró békerendszer (1648),
 Vesztfáliai nyelv (Wäästfaalisch): nyugat-alnémet nyelv, 
 Vesztfáliai rassz vagy dalo-fáli / dalo-nordikus rassz (felső paleolitikumi humán rassz)
 Vesztfáliai hidegvérű (Rheinisch-Westfälisches Kaltblut): egy lófajta